Krasińscy herbu Sulima – polski ród szlachecki
 Krasińscy herbu Ślepowron – polski ród szlachecki
 Krasińscy (gałąź białoruska)
 Krasińscy (gałąź litewska)
 Krasińscy (gałąź ukraińska)
 Krasińscy (gałąź wołyńska)